Nowy Sad – stacja kolejowa w Nowym Sadzie, w okręgu południowobackim, w Serbii. Posiada ona 3 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w okręgu południowobackim
Transport w Nowym Sadzie